hrabstwo Sevier (ang. Sevier County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Sevier (ang. Sevier County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Sevier (ang. Sevier County) w USA, w stanie Utah